2 miejscowości w Estonii:
 Sootaguse – wieś w prowincji Virumaa Zachodnia, w gminie Laekvere.
 Sootaguse – wieś w prowincji Lääne Viru, w gminie Rakke.